W Rumunii
 Satu Mare – miasto
 Satu Mare – stacja kolejowa w mieście Satu Mare

 Satu Mare – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Crucea
 Satu Mare – wieś w okręgu Arad, w gminie Secusigiu

 Satu Mare – gmina w okręgu Harghita
 Satu Mare – wieś w okręgu Harghita, w gminie Satu Mare

 Satu Mare – gmina w okręgu Suczawa
 Satu Mare – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Satu Mare